Нам Ый Чхоль (; 16 июля 1981, Сеул) — корейский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2006 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, M-1 Global, Road FC, Legend FC, Spirit MC, владел титулами чемпиона Road FC и Spirit MC в лёгком весе.

Биография 
Нам Ый Чхоль родился 16 июля 1981 года в Сеуле. Практиковал дзюдо и тхэквондо, имеет в обеих этих дисциплинах чёрные пояса. Также является обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в феврале 2006 года, победив за один вечер сразу двоих соперников. Первое время дрался в небольшом корейском промоушене Spirit MC, в общей сложности одержал здесь восемь побед, в том числе завоевал титул чемпиона.

В 2008 году начал сотрудничать с российской организацией M-1 Global, на турнирах M-1 Challenge в России и Японии потерпел первые в профессиональной карьере поражения — решением большинства судей от россиянина Михаила Малютина и единогласным решением от американца Дейва Дженсена соответственно. В третьем бою в рамках M-1 выиграл единогласным решением у бразильца Акрана Диаса.

Когда в 2010 году в Южной Корее появился собственный крупный промоушен Road Fighting Championship, Нам сразу же подписал с ним контракт и выступил на первом же турнире в главном событии вечера, где нокаутировал японца Коту Окадзаву. Кроме того, выступал в этот период в организации Legend FC. В Road FC владел титулом чемпиона в лёгкой весовой категории, тогда как в и Legend FC был претендентом на чемпионский пояс, однако чемпионский бой проиграл.

Имея в послужном списке семнадцать побед и только четыре поражения, в 2014 году Нам Ый Чхоль присоединился к крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и дебютировал здесь с победы раздельным решением над японцем Кадзуки Токудомэ, получив награду за лучшее выступление вечера. Для следующего боя спустился в полулёгкий вес, но это не принесло ему успеха, американец Филлип Новер выиграл у него раздельным решением судей. Затем последовало поражение раздельным решением от Майка де ла Торре, после чего корейский боец был уволен из UFC.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|18-8-1
|Том Сантус
|KO (удары руками)
|Road FC 40
|
|align=center|1
|align=center|0:07
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|18-7-1
|Том Сантус
|TKO (удары руками)
|Road FC 38
|
|align=center|2
|align=center|2:30
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|18-6-1
|Майк де ла Торре
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Henderson vs. Masvidal
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сеул, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-5-1
| Филлип Новер
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Edgar vs. Faber
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Пасай, Филиппины
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-4-1
| Кадзуки Токудомэ
| Раздельное решение
| The Ultimate Fighter China Finale: Kim vs. Hathaway
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Макао, Китай
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-4-1
| Такасукэ Кумэ
| Единогласное решение
| Road FC 13
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Куми, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-4-1
| Такасукэ Кумэ
| Единогласное решение
| Road FC 11
| 
| align=center| 4
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-4-1
| Вуйисиле Колосса
| Раздельное решение
| Road FC 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Пусан, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-4-1
| Масахиро Торю
| KO (удары руками)
| Road FC 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:32
| Вонджу, Южная Корея
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13-4-1
| Джадамба Нарантунгалаг
| Сдача (гильотина)
| Legend FC 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:58
| Гонконг, Китай
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-3-1
| Вуйисиле Колосса
| Единогласное решение
| Road FC 5
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 12-3-1
| Томоёси Ивамия
| Единогласное решение
| Road FC 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 11-3-1
| Роб Хилл
| TKO (удары руками)
| Legend FC 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:12
| Макао, Китай
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-3-1
| Эдриан Панг
| Раздельное решение
| Legend FC 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонконг, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2-1
| Кота Окадзава
| KO (удар рукой)
| Road FC 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Ничья
| align=center| 9-2-1
| Эдриан Панг
| Ничья
| Legend FC 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонконг, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Акран Диас
| Единогласное решение
| M-1 Challenge 17: Korea
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-2
| Дейв Дженсен
| Единогласное решение
| M-1 Challenge 14: Japan
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-1
| Михаил Малютин
| Решение большинства
| M-1 Challenge 9: Russia
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Ким Се Ён
| TKO (удары руками)
| Spirit MC 18: The Champion
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:52
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Ю Ву Сон
| TKO (удары руками)
| Spirit MC 10: Welterweight GP Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:22
| Сеул, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Ким Хен Ки
| Сдача (удушение сзади)
| Spirit MC 10: Welterweight GP Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:55
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Чхве Ён Кван
| Решение большинства
| Spirit MC 9: Welterweight GP Opening
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Чжон Чон Иль
| Единогласное решение
| Spirit MC 8: Only One
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Чхве Ён Кван
| TKO (удары руками)
| Spirit MC 8 — Only One
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:23
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Ян Дук Ён
| TKO (удары руками)
| Spirit MC: Interleague 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Сеул, Южная Корея
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Юн Сон Ёп
| KO (удар рукой)
| Spirit MC: Interleague 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:32
| Сеул, Южная Корея
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Республики Корея